El término Abbás I se puede referir a:

 Abbás I de Persia (1571-1629), sha de Irán, que gobernó de 1587 a 1629.
 Abbás I de Egipto (1813-1854), wali de Egipto y de Sudán que gobernó de 1848 a 1854.